Olivier Legrand peut désigner :
 Olivier Legrand (1954-), peintre français ;
 Olivier Legrand (1968- ), scénariste BD, auteur de jeux de rôle, et professeur de lettres français ;
 Olivier Legrand, scénographe et producteur de films et de spectacles.